Darq (стилизованно как DARQ) — компьютерная игра в жанре приключенческого платформера со множеством головоломок, разработанная независимой американской студией Unfold Games. Darq является психологическим хоррором, главным героем игры является Ллойд, мальчик, который находится в состоянии осознанного сновидения, поскольку он манипулирует физической системой, которая управляет миром его сновидений, чтобы решать головоломки и уклоняться от врагов. Первоначально игра была выпущена для Windows 15 августа 2019 года. Обновлённая версия игры под названием Darq: Complete Edition, в которой собрана базовая игра и весь загружаемый контент, была выпущена для PlayStation 4, Xbox One и Windows 4 декабря 2020 года и портирована на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch в марте 2021 года.

Игровой процесс 
Darq 2D сайд-скроллер с графикой в оттенках серого и преимущественно сопровождается минималистичными звуками окружающей среды. Игрок управляет Ллойдом на протяжении всей игры, действие которой происходит в "осознанном сновидении в невесомости". Он может ходить влево или вправо и взаимодействовать с объектами окружающей среды, например, подбирать предметы или лазать по щелям. Ключевой игровой механикой является возможность изменять точку зрения Ллойда или его окружение как часть решения многочисленных головоломок игры. Чтобы достичь этого, Ллойд может пройти по соседней стене или нажать на соответствующий рычаг. У Ллойда нет средств защитить себя: он должен прокрасться мимо врагов или убежать от них, часто используя физическую систему, которая управляет миром его мечты.

Обновлённая и расширенная версия под названием Darq: Complete Edition включает в себя два дополнительных уровня: “The Crypt” и “The Tower”. Оба уровня представили новую игровую механику, достижения и головоломки, которые являются более сложными, чем игровой контент, найденный в базовой игре.

Разработка и выход

Отзывы критиков

Примечания 

Компьютерные игры 2019 года